Ópata is:
Ópata (volk), een volk in Mexico
Ópata (taal), de taal van dat volk